Олтіна () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Олтіна () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Олтіна.
 Олтіна () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Уніря.